Лищук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лищук, Адольф Иванович (1937—2002) — советский и украинский учёный.
 Лищук, Александр Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист, полузащитник.
 Лищук, Владимир Давидович (1931—1980) — Герой Социалистического Труда (1976).
 Лищук, Сергей Владимирович (род. 1982) — украинский профессиональный баскетболист.

См. также 
 Полищук
 Лещук
 Лящук